Жа́бченко — українське прізвище.

 Жабченко Анатолій Сергійович (1979) — український футболіст та футбольний арбітр.
 Жабченко Ігор Валентинович (1968) — український футболіст та футбольний тренер.

Українські прізвища
Прізвища на -енко